Storasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storasjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (35,2 ha)
Storasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (1,4 km²)
Storasjön, Västergötland, sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (2,18 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn